FBN est un sigle qui peut désigner :
 formule du binôme de Newton ;
 Federal Bureau of Narcotics ;
 Fox Business Network.

FBN est un symbole qui peut signifier :
 La fibrilline ou l'une de ses différents types (de FBN1 à 4).